Grünental ist der Name folgender Orte:

 Grünental (Beldorf), Ortsteil der Gemeinde Beldorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Grünental (Hückeswagen), Hofschaft der Stadt Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Grünental (Schalksmühle), Ortsteil der Gemeinde Schalksmühle, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
Grünental (Solingen), Ortslage in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Grünental (Wuppertal), Ortsteil der kreisfreien Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Grünental (Gemeinde Kleinzell), Ortschaft der Gemeinde Kleinzell im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Grünental (Namibia), Haltepunkt und Farm in Namibia

Siehe auch:
 Grünenthal
 Grüntal
 Grüner Tal